В одиночному розряді тенісного турніру Bank of the West Classic 1991, який проходив в рамках Туру WTA 1991, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Моніку Селеш 6–3, 3–6, 6–3.

Сіяні гравчині 

 Моніка Селеш (фінал)
 Мартіна Навратілова (переможниця)
 Мануела Малєєва-Франьєре (півфінал)
 Зіна Гаррісон (2-ге коло)

 Джиджі Фернандес (2-ге коло)
 Лорі Макніл (півфінал)
 Емі Фрейзер (чвертьфінал)
 Марі П'єрс (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

1991